Beco ist der Name folgender Orte:

 der Ort Beco in Brasilien, siehe Beco (Brasilien)
 der osttimoresische Suco Beco, siehe Beco
 die osttimoresische Aldeia im gleichnamigen Suco, siehe Beco (Suai)
 das osttimoresische Dorf im gleichnamigen Suco, siehe Beco (Dorf)
 Beco 1, eine Siedlung im Suco Beco, siehe Beco 1
 der Suco Beco II, siehe Tashilin
 die Aldeia Beco im Suco Fatalulic (Osttimor), siehe Beco (Fatululic)
 der Ort Beco in Portugal, Kreis Ferreira do Zêzere, siehe Beco (Portugal)

Beco steht für:
 einen Berg in Osttimor, siehe Monte Beco Mean
 eine Familie aus Banneux, siehe Banneux
 einen Anhängerhersteller aus dem niederländischen Vianen, siehe BECO (Landmaschinen) 

Beco ist der Familienname folgender Personen:
 Mariette Beco (1921–2011), belgische Seherin

Siehe auch:
 Beko